Notre-Dame-Universität ist der Name verschiedener Hochschulen:

 Notre Dame College, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika
 Notre-Dame-Universität Kyoto, Japan 
 Notre-Dame-Universität – Louaize, Libanon
 Notre-Dame-Universität (Philippinen), Philippinen
 University of Notre Dame, Indiana, Vereinigte Staaten von Amerika
 University of Notre Dame Australia
 Universität Notre Dame de Namur, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 
 Universität Notre-Dame de la Paix in Namur, Belgien